Konrad Laskonogi – książę głogowski 1177-1180/1190
 Konrad I głogowski – książę głogowski 1249/1251-1273/1274